Fojnica je lahko:
 Fojnica, mesto in občina v Bosni in Hercegovini
 Fojnica, Gacko, vas v Bosni in Hercegovini